Hausburg ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Hausburg (* 1990), deutsche Schauspielerin
 Otto Hausburg (1831–1920), deutscher Landwirt und Reichstagsabgeordneter

 Als Hausburgen werden in der Stadt Regensburg auch mittelalterliche,  burgartige Patrizier-Häuser aus Stein mit Geschlechtertürmen bezeichnet, mit denen die Patrizierfamilien Reichtum und Einfluss zur Schau stellen wollten. Typische Beispiele sind die beiden Hausburgen Goldener Turm und Baumburger Turm